Oexing ist eine Gemarkung im oberbayerischen Landkreis Ebersberg.

Sie hat eine Fläche von 379,13 Hektar und liegt vollständig im Stadtgebiet von Grafing b.München. Die Gemarkung liegt im östlichen Zentrum des Stadtgebietes. Ihre Nachbargemarkungen sind Nettelkofen, Oberndorf, Frauenneuharting, Straußdorf und Grafing b.München.

Die Gemarkung geht zurück auf die Gemeinde Öxing, die 1933 nach Markt Grafing, das spätere Grafing b. München, eingemeindet wurde. Im Jahr 1925 umfasste das Gemeindegebiet von Öxing 381,64 Hektar.

Einzelnachweise 

Gemarkung in Oberbayern
Geographie (Grafing bei München)